Buda ( und ) ist eine Ansiedlung in der ukrainischen Oblast Tscherkassy mit etwa 40 Einwohnern (2001). 

Die Siedlung gehört administrativ zur Landratsgemeinde Melnyky im Westen des Rajon Tschyhyryn.
In der Ortschaft findet sich, neben der ukrainisch-orthodoxen Kirche des gerechten Petro Kalnyschewskyj (ukrainisch ) und dem ethnografischen Museum und Komplex Dykyj chutir () auch die „Maksym-Salisnjak-Eiche“, eine Naturerbestätte der Ukraine.

Geografische Lage 
Die Siedlung liegt auf einer Höhe von  im unter anderem durch die Werke von Taras Schewtschenko und Jurij Horlis-Horskyj bekannten Wald Cholodnyj Jar (, zu deutsch Kalte Schlucht).

Buda befindet sich etwa 10 km südwestlich vom Gemeindezentrum Melnyky, 35 km westlich vom Rajonzentrum Tschyhyryn und 50 km südlich vom Oblastzentrum Tscherkassy.

Westlich vom Dorf verläuft die Territorialstraße T–24–02.

Weblinks

Einzelnachweise 

Ort in der Oblast Tscherkassy
Rajon Tschyhyryn